Barbacane — struttura difensiva medievale
 Barbacane di Varsavia
 Barbacane (Venezia) — struttura architettonica tipica delle strade di Venezia
 Castello Barbacane — altro nome del castello di Pantelleria